Kerezović ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Kerezovic (* 1972), jugoslawisch-deutsche Schauspielerin
 Nikola Kerezović (* 1994), serbischer Eishockeyspieler